Frakcionirana kristalizacija je lahko

 Frakcionirana kristalizacija (kemija): metoda za ločevanje različnih topljencev iz iste raztopine 
 Frakcionirana kristalizacija (geologija): naravni proces v magmatskih kamninah, v katerem iz taline postopoma kristalijo posamezni minerali